ZX steht für:
 Citroën ZX als Automodell
 Nissan 280ZX und Nissan 300ZX als Automodelle, siehe Datsun 280ZX
 Sinclair ZX Spectrum als Heimcomputer
 Mega Man ZX als Videospiel
 Kawasaki ZX-R als Motorradbaureihe von Kawasaki Heavy Industries
 ZX-Enduros als Motorradbaureihe von Sachs Bikes
 Air BC (IATA-Code), ehemalige kanadische Regionalfluggesellschaft

ZX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Attika
 Norwegen: Hammerfest

ZX